Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Apia International Sydney 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl finský tenista Jarkko Nieminen, kterého ve čtvrtfinále zastavil vítěz turnaje Bernard Tomic.

Premiérový titul kariéry na okruhu ATP World Tour si připsal australský tenista Bernard Tomic, když ve finále zdolal Jihoafričana Kevina Andersona po třísetovém průběhu 6–3, 6–7(2–7) a 6–3.

Nasazení hráčů 
  John Isner (2. kolo)
  Gilles Simon (odhlášen)
  Andreas Seppi (semifinále)
  Fernando Verdasco (2. kolo)
  Florian Mayer (2. kolo)
  Radek Štěpánek (2. kolo, skreč)
  Jérémy Chardy (1. kolo)
  Marcel Granollers (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Apia International Sydney 2013